Martina Bischof - uma ex-velocista alemã na modalidade de canoagem. 
Gustav Bischof - um geólogo e geoquímico alemão.
Ole Bischof - um judoca alemão. 
Frank-Peter Bischof - um ex-canoísta alemão especialista em provas de velocidade. 
Kurt Bischof - um oficial alemão que serviu durante a Segunda Guerra Mundial. 

Desambiguação